Shi-ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shi He (vattendrag i Kina, lat 32,27, long 115,72), 
 Shiguan He, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar